die German Football League 2009 war die 31. Saison der GFL, der höchsten Spielklasse des American Football in Deutschland. Die Berlin Adler holten ihren sechsten Titel.

Ligaaufteilung 

Überblick über die teilnehmenden Mannschaften und ihren ewigen Bundesliga- bzw. GFL-Bilanzen. Alle Teams, die sich sportlich qualifizierten, beantragten eine Lizenz für das Jahr 2009. Kurz vor Rundenbeginn gaben die Hamburg Blue Devils ihren Rückzug aus der GFL bekannt, wirtschaftliche Auflagen konnten nicht erfüllt werden. Die Cologne Falcons hätten als Verlierer der Relegation im Jahre 2008 das Recht gehabt, nachzurücken, verzichteten auf dieses jedoch. Da sich auch kein nachplatzierter Verein der GFL2 innerhalb der von der Lizenzkommission des GFL Ligadirektoriums gesetzten Frist bewarb, besteht die GFL 2009 nur aus elf Teams.

 (N) – Aufsteiger
 (TV) – Titelverteidiger
 * – Vor Saisonbeginn zurückgezogen

Saisonverlauf

Reguläre Saison 

Ab der Saison 2009 gibt es ein offizielles Eröffnungsspiel, bei dem der amtierende Deutsche Meister antritt. In diesem Jahr trafen die Braunschweig Lions am 26. April auf die Stuttgart Scorpions und siegten mit 20:0.

Tabellen

GFL Nord 

* Tie-Breaker: Berlin vor Kiel aufgrund des direkten Vergleichs (20:10 und 6:12)
Quelle:
 Qualifikation für die Play-offs

GFL Süd 

Quelle:
 Qualifikation für die Play-offs Relegation

Relegation 

 In der GFL-Nord gab es, aufgrund des Rückzugs der Hamburg Blue Devils, keine Relegationsspiele. Der Meister der GFL2-Nord die Berlin Rebels stiegen direkt auf. In der Südgruppe konnten die Munich Cowboys die Klasse halten.

Play-offs 
Die Viertelfinalspiele waren für den 6. September 2009 terminiert. Die Halbfinale für den 13. September 2009.

* nach zweimaliger Overtime

Viertelfinale

Halbfinale

German Bowl 

Der German Bowl fand am 3. Oktober in der Frankfurter Commerzbank-Arena statt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle GFL-Homepage